wolk, een samenhangende verzameling van merendeels zwevende waterdruppeltjes en/of ijskristalletjes
Wolken (bij Koblenz), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Wolken (Flinke Namen), een single van Flinke Namen
Wolken (Aristofanes), een komedie van Aristofanes
Wolken (Raymond Perridon), een beeld van Raymond Perridon in Amsterdam-Zuidoost